Миролю́бівка (до 1945 року — Кендже; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.